Кольчатый коконопряд, или колечник шелкопряд () — вид бабочек из семейства коконопрядов. Является вредителем сельскохозяйственных культур и лесных насаждений.

Описание 
Размах крыльев самца 30—32 мм, самки — 36—40 мм. Выражен половой диморфизм. Самка более мощная, крупнее в размахе крыльев. Основной фон окраски варьируется от охряно-жёлтой до бурой. Усики самца гребенчатые. Передние крылья жёлто-коричневой окраски или рыже-коричневого цвета с коричневатой светлой окаймлённой поперечной косопроходящей полоской. Бахрома передних крыльев в неправильной формы тёмной и светлой клеткой. Задние крылья более светлой окраски, без поперечных полос. Окраска в целом весьма изменчива.

Ареал 
Широко распространён в лесной зоне Европы и Азии: в Западной Европе, России, Малой Азии, Китае, Корее, Японии, Балтии, Белоруссии, Украине, Молдавии, Закавказье, северо-западном Казахстане, Средней Азии.

Подвиды 
 
  (Марокко, Алжир)
  (Тайвань)

Примечания

Литература 
 Васильев В. П., Лившиц И. З. Вредители плодовых культур. М.: Колос, 1984. 399 с.
 Кузнецов В. И. Семейство - Коконопряды. / Насекомые и клещи - вредители сельскохозяйственных культур. Т. 3, ч. 2. Чешуекрылые (ред. Кузнецов В. И.). С-Пб.: Наука, 1999. С. 185-200.
 Некрутенко Ю. П. Семейство коконопряды - Lasiocampidae. / Вредители сельскохозяйственных культур и лесных насаждений. Членистоногие. Т. 2. (ред. Васильев В. П.). Киев: Урожай, 1974. С. 354-357.
 Прокофьев М. А. Защита садов Сибири от вредителей. М.: Россельхозиздат, 1987. 239 с.
 Чистяков Ю. А. Семейство коконопряды - Lasiocampidae. / Бабочки - вредители сельского хозяйства Дальнего Востока. Определитель (ред. В. А. Кирпичникова, П. А. Лер). Владивосток: ДВО АН СССР, 1988. С. 153-165.

Животные, описанные в 1758 году
Коконопряды
Насекомые Евразии